Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1951 si disputò dal 20 marzo al 27 marzo 1951. Si trattò della 13ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Kentucky Wildcats, al terzo successo della loro storia. Bill Spivey venne eletto Most Outstanding Player.

Per la prima volta nella storia della NCAA, presero parte al torneo 16 squadre; furono giocate in totale 18 partite, incluse le finali per il terzo posto di ogni fase regionale e la finale per il terzo posto nazionale.

Le finali per il primo e per il terzo posto nazionale vennero giocate alla Williams Arena di Minneapolis. Non si trattò di una final four, poiché le finali regionali furono disputate a New York (East Region) e Kansas City (West Region).

I Kentucky Wildcats sconfissero in finale i Kansas State Wildcats con il punteggio di 68-58. Le due squadre erano allenate rispettivamente da Adolph Rupp e Jack Gardner, entrambi futuri membri del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Le finali per il terzo posto regionale vennero vinte nella East Region dai St. John's Red Storm (71-59 sui North Carolina State Wolfpack), e nella West Region dai Washington Huskies (80-67 sui Brigham Young Cougars. Al terzo posto nazionale si classificarono gli Illinois Fighting Illini, che ebbero la meglio 61-46 sugli Oklahoma A&M Aggies.

Risultati

Finale nazionale

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Adolph Rupp
Vice-allenatore: Harry Lancaster

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1951
Campionato di pallacanestro NCAA Division I